

Patronymes
 Alexandre Camille Taponier (1749-1831), général français
 André Taponier (1868-1930), photographe français
 Stéphane Taponier (1962-), journaliste français
  (1982- ), monteur et scénariste franco-américain